Yeşilova kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Mandriá (ort i Cypern, Eparchía Páfou, lat 34,72, long 32,53),

Turkiet 

 Yeşilova (subdistriktshuvudort), Aksaray, 
 Yeşilova (distriktshuvudort), Burdur, 
 Sorgun (distriktshuvudort), Yozgat, 
 Yeşilova (ort), Hatay, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar